Тутанхамо́н (Тутанхато́н) — фараон Древнего Египта из XVIII династии Нового царства, правивший приблизительно в 1332—1323 годах до н. э. Его обнаруженная Говардом Картером в 1922 году практически нетронутая гробница KV62 в Долине Царей стала сенсацией и возродила интерес публики к Древнему Египту. 
Фараон и его золотая погребальная маска (ныне выставлена в Каирском египетском музее) с тех пор остаются популярными символами, а «мистические» смерти участников экспедиции 1922 года привели к возникновению понятия «проклятие фараонов».

Происхождение 

Точных данных, в которых указано происхождение Тутанхамона, не найдено. Подтверждением существования царевича до его коронации служит камень из Гермополя с надписью: «возлюбленный сын фараона от его плоти Тутанхатон». Египтологи выдвинули две версии его происхождения:

 он был сыном фараона Эхнатона;
 отцом Тутанхамона был фараон Сменхкара, зять, брат или сын Эхнатона.
17 февраля 2010 года Захи Хавасс и министр культуры Египта Фарук Хосни обнародовали результаты исследований, которые проходили в 2007—2009 годах и заключались в комбинированном ДНК-анализе, а также радиологическом исследовании мумий. Исследователи пришли к выводу, что Тутанхамон был сыном мумии из гробницы KV55 (предположительно, Эхнатона) и неидентифицированной принцессы («младшей дамы») из гробницы KV35. Гаплотип не обнародован, однако управляющий директор швейцарской компании iGENEA Роман Шольц заявил, что по данным, показанным каналом Discovery, им удалось определить 16 маркеров из Y-хромосомы, после чего ими было выдвинуто предположение, что Тутанхамон принадлежал к Y-хромосомной гаплогруппе R1b1a2.

В том же 2010 году российский египтолог А. О. Большаков усомнился в результатах исследований Хавасса. По его мнению, данные эпиграфики показывают, что среди детей Эхнатона мальчик Тутанхамон не изображается, хотя даже маленькие дочери изображены в качестве участниц культов Атона наравне с отцом. Также Большаков поддержал гипотезу, защищавшуюся Ю. Я. Перепёлкиным, о том, что мумия из KV55 — это Сменхкара.

В поздних документах своего правления Тутанхамон называет отцом своего деда Аменхотепа III, что объясняется сменой политического и религиозного вектора.

Имя 

В детстве получил имя Тутанхатон ( — «Живое воплощение Атона»), что в иероглифической записи выглядит так: <-i-t: n: ra-t: w: t-anx->После смерти Эхнатона и тенденции на восстановление прежнего пантеона на второй год своего правления Тутанхатон изменил своё имя на Тутанхамон ( Тутанхамон Хекаиунушема — «Живое воплощение Амона, властитель южного Иуну»). Его супруга царица Анхесенпаатон («Живёт она для Атона») соответственно изменила своё имя на Анхесенамон («Живёт она для Амона»). Иероглифически его имя записывалось как Амон-тут-анкх, где божественное имя в знак благоговения ставилось первым. С восшествием на трон Тутанхамон принял тронное имя Небхепрура ( — «живое воплощение Ра»), под которым фигурирует в Амарнском архиве.

Семья 
Тутанхамон был женат на Анхесенамон (предположительно мумия KV21A), третьей дочери Эхнатона  и Нефертити. В этом союзе были , найденные в гробнице Тутанхамона.

В конце 1996 года на мемфисском некрополе Саккары французская экспедиция под руководством Алена Зиви обнаружила гробницу кормилицы Тутанхамона по имени Майя. Согласно надписям и рисункам в гробнице, работы над усыпальницей продолжались и после смерти Тутанхамона.

Правление

Вступление на престол 

После смерти Эхнатона власть перешла к Сменхкаре, а с его скоропостижной смертью — к некой царице, взявшей тронное имя Анкхетхеперура, возлюбленная Ваенра (=Эхнатоном) Нефернефруатон. Ею могла быть Нефертити, либо Меритатон (вдова Сменхкары), либо даже Нефернефруатон-ташерит (четвёртая дочь Эхнатона и Нефертити). Личность Нефернефруатон иногда объединяют с безымянной царицей из хеттских источников, где она называется Дахамунцу; либо же письма Дахамунцу исходили от вдовствующей Анхесенамон десятилетием позже. Нефернефруатон могла оставаться регентшей при малолетнем Тутанхамоне.

Вступил на престол в возрасте около 10 лет.

В новой столице Амарне археологами не найдено предметов с именем фараона Тутанхатона или его тронных имён (Хорово имя, Имя по Небти). Это свидетельствует о том, что малолетний фараон начал своё правление после возвращения к прежнему культу со своим новым именем Тутанхамон.

Внутренняя политика

Религиозная реставрация 
Из текста большой стелы, воздвигнутой от его имени в Карнаке, известно, что первые три года после вступления на престол Тутанхамон продолжал пребывать вместе с двором в Ахетатоне. На втором году правления Тутанхатон и его супруга изменили имена в честь Амона, чей культ восстанавливался после упадка культа Атона. Одно из второстепенных имён фараона провозглашало его «Удовлетворяющим богов». Тутанхамон легитимизировал своё правление, назвав себя прямым наследником фараона Аменхотепа III (своего деда), а Эхнатона провозгласил отступником.

При Тутанхамоне велось усиленное восстановление заброшенных во время правления Эхнатона святилищ прежних богов, не только в Египте, но и в Куше — например, храмы в Каве (Гемпаатоне) и в Фарасе. Но впоследствии Хоремхеб уничтожал картуши Тутанхамона, заменяя их на свои, и захватил памятники его правления.

Также он даровал привилегии жрецам, певцам и служителям храмов, распорядился изготавливать церемониальные лодки из лучшего ливанского кедра, покрывать их золотом (Стела Реставрации). Юный Тутанхамон оставался марионеткой в руках придворных чиновников и жрецов традиционного культа. Регентом при малолетнем фараоне был Эйе (брат бабки Тутанхамона — Тии).

Покинув Ахетатон, двор Тутанхамона не вернулся в Фивы (божество-покровитель Амон), а обосновался в Мемфисе (божество-покровитель Птах). Тутанхамон периодически посещал южную столицу. Например, он участвовал там в главном городском празднестве Амона. Восстановив культ Амона и всех прочих старых богов, Тутанхамон не подвергал гонениям культ Атона. Храм Солнца ещё в 9-м году царствования Тутанхамона владел виноградниками. Изображения Солнца и Эхнатона сохранились нетронутыми, а в своих надписях Тутанхамон величает себя иногда «сыном Атона».

Строительство 
Ввиду избрания фараоном Мемфиса своей фактической столицей, в некрополе Саккара были сооружены многочисленные гробницы вельмож, среди которых выделяются усыпальницы военачальника Хоремхеба, казначея и архитектора , известные своей изящной рельефной декорировкой. В Фивах хорошо сохранилась гробница вельможи Аменхотепа Хеви, который был в это время царским наместником Нубии («Царским сыном Куша»).

Помимо реставрационных работ во многих святилищах по приказу Тутанхамона была завершена отделка процессионной колоннады Аменхотепа III в Луксорском храме, построен небольшой храм Хорона в Гизе; в Нубии — достроен гигантский храмовый комплекс Аменхотепа III в Солебе, возведён храм Амона в Кава и святилище самого обожествленного Тутанхамона в Фарасе. Заупокойный храм царя, украшенный красивейшими полихромными песчаниковыми колоссами, находился в Фивах неподалёку от Мединет Абу; позже храм был узурпирован преемниками фараона — Эйе и Хоремхебом (последний включал Тутанхамона в список еретиков, преданных забвению).

Внешняя политика 

Возможно, в правление Тутанхамона военачальник Хоремхеб, будущий фараон, одержал победу в Сирии, в связи с чем в Карнаке изобразили прибытие царского судна с сирийцем в клетке. Возможно, в это же царствование велись успешные военные действия в Нубии. От имени Тутанхамона утверждали, что он обогащал храмы из своей военной добычи. Из надписи в гробнице наместника Нубии Аменхотепа (сокращенно Хаи) известно, что несколько сирийских племён регулярно выплачивали дань. Поступали подати и из Нубии.

Правление Тутанхамона не отличилось ничем значительным, помимо отказа от атонизма. Обнаруживший гробницу Тутанхамона археолог Говард Картер заявил:При нынешнем состоянии наших знаний мы можем с уверенностью сказать только одно: единственным примечательным событием его жизни было то, что он умер и был похоронен.

Смерть Тутанхамона 

Тутанхамон скончался на 19-м году жизни и был упокоен в своей гробнице KV62 в Долине Царей.

Существует несколько версий смерти фараона Тутанхамона:

 Тутанхамон мог быть убит по приказу регента Эйе, ставшего после новым фараоном;
 Исследования 2005 года выдвинули предположение о смерти Тутанхамона в результате травмы. 8 марта 2005 года египтолог Захи Хавасс огласил результаты компьютерной томографии Тутанхамона, которые не обнаружили следов черепно-мозговой травмы (прореха в черепе, очевидно, появилась в результате мумификации). Были опровергнуты также результаты предыдущих рентгеновских исследований тела фараона, приписывающих ему тяжёлую степень сколиоза;
 Исследования 2010 года свидетельствуют, что Тутанхамон умер «от тяжёлой осложнённой формы малярии, возбудители которой обнаружены в его теле в ходе ДНК-анализов». Этот вывод подтверждает и наличие в гробнице Тутанхамона лекарственных снадобий для лечения малярии.
 Причиной травмы послужило падение с колесницы во время охоты, поскольку смерть Тутанхамона совпадает с разгаром охотничьего сезона в Египте. Время смерти установлено по надетому на мумию венку из цветущих васильков и ромашек. Время их цветения выпадает на март-апрель, а поскольку процесс мумификации длился , то смерть должна была наступить в декабре-январе.
 Медицинские работники (патологоанатомы-криминалисты) Скотленд-Ярда, осмотрев череп мумии, пришли к выводу, что человека убили чем-то похожим на топор.

17 февраля 2010 года Захи Хавасс и министр культуры Египта Фарук Хосни обнародовали результаты ДНК-исследований 2007—2009 годов, согласно которым члены семьи Тутанхамона страдали генетическими заболеваниями. В частности, некоторые её представители, в том числе и Тутанхамон, страдали болезнью Кёлера (некроз костей стоп, вызванный нарушением кровоснабжения). В то же время синдрома Марфана, гинекомастии и других генетических отклонений, которые могли спровоцировать «женские» очертания фигур у правителей той эпохи, обнаружены не были. Среди других недугов фараона также имелись расщепление нёба («волчья пасть» — врожденное незаращение твёрдого нёба и верхней челюсти) и косолапость.

Смерть Тутанхамона, не оставившего законного наследника, привела к сложностям в престолонаследии. Сведения о периоде после смерти Тутанхамона дискуссионны и сложны для детального восстановления. Имеется предположение, что некоторое время вдовствующая Анхесенамон, не обладая правами на единоличное правление и не имея подходящего по статусу жениха, пыталась заключить брак с хеттским принцем Заннанзой (см. Дахамунцу). Принц погиб на границе Египта, след царицы теряется в истории. Официальным правителем после Тутанхамона стал Эйе, затем власть перешла к бывшему военачальнику Хоремхебу. Никто из них не оставил после себя наследников, что положило конец XVIII династии.

Гробница 

В глазах историков Тутанхамон оставался малоизвестным второстепенным фараоном вплоть до начала XX века. Более того, даже высказывались сомнения в реальности его существования. Поэтому открытие гробницы Тутанхамона считается одним из величайших событий в истории археологии.

Скорее всего, при жизни Эхнатона для царевича Тутанхатона возле Амарны строилась усыпальница, работы над которой прекратились с возвращением к старым порядкам. Для Тутанхамона начали готовить новую гробницу в Фивах, но не успели завершить все работы к дню его смерти. Его гробницу (KV62) в Долине царей обнаружил английский археолог Говард Картер в 1922 году. Она оказалась почти нетронутой расхитителями (найдены следы двух проникновений древних грабителей, которым, очевидно, помешали совершить преступление), что прославило этого фараона в наши дни. Гробница уступает в размерах по сравнению с прочими гробницами XVIII династии, поскольку не предназначалась для захоронения Тутанхамона, — её спешно обустроили, когда молодой фараон умер.

В ней, среди погребальных принадлежностей и утвари, обнаружено множество произведений искусства той эпохи — различные предметы быта (позолоченная колесница, кресла, кровать, светильники), драгоценные украшения, одежда, письменные принадлежности и даже пучок волос его бабушки Тии.

Все артефакты гробницы Тутанхамона из собрания музеев Египта предстанут в единой экспозиции строящегося Большого египетского музея в Гизе.

Легенда о «проклятии фараона» 

Лорд Дж. Карнарвон, который финансировал раскопки, умер 5 апреля 1923 в каирской гостинице «Континенталь» от воспаления лёгких, однако практически сразу возникли мистификации вокруг его смерти. В последующие годы пресса распространяла слухи о «проклятии фараонов», якобы приведшего к гибели первооткрывателей гробницы, насчитывая до 22 «жертв проклятия», 13 из которых непосредственно присутствовали при вскрытии гробницы. В их числе упоминались и такие крупные специалисты, как крупнейший американский египтолог профессор Дж. Г. Брэстед, автор грамматики египетского языка А. Х. Гардинер, профессор Н. Г. Дэйвис.

Однако факты свидетельствуют о том, что доказательства «проклятия» были подогнаны для достижения газетной сенсации: абсолютное большинство участников экспедиции Картера достигли преклонного возраста, а средняя продолжительность их жизни составляет . Так, Дж.Г.Брэстеду было уже , Н. Г. Дэйвису—71, а А. Х. Гардинеру — 84года. Говард Картер, непосредственно руководивший всеми работами в гробнице, умер последним — в 1939 году в возрасте . Одна из популярных теорий, пытающихся проанализировать гибель участников экспедиции, связывает её с грибком или другим микроорганизмом, находившимся в усыпальнице, что объясняет, в частности, тот факт, что первым умер астматик Дж. Карнарвон.

Палеогенетика 
Исследование ДНК показало, что фараон Эхнатон и его безымянная сестра были родителями Тутанхамона, который унаследовал тяжёлые генетические заболевания (расщепление нёба, косолапость). Y-хромосомная гаплогруппа R1b передавалась от Аменхотепа III к Эхнатону и Тутанхамону. У Тутанхамона и у его исторически неизвестной матери (младшей леди КВ35) определена митохондриальная гаплогруппа K. Исследование крови показало, что он умер от малярии, причём это самое древнее доказательство малярии, которое сейчас известно. Исследования мумии показали, что незадолго до смерти фараон сломал ногу, возможно, после падения с колесницы, что объясняет наличие среди погребального имущества палок и посохов, которые он мог использовать в качестве трости. Кость должным образом не срослась и начала отмирать, что сделало юношу восприимчивым к инфекции. И заражение малярией, косвенным доказательством которой являются семена, плоды и листья, найденные в гробнице и, возможно, использовавшиеся для лечения, могла привести к опасному для жизни состоянию. Однако некоторые учёные считают, что наличие малярийного паразита не обязательно означает, что фараон умер именно от болезни; по мнению доктора Боба Конноли из Ливерпульского университета, исследовавшего мумию, причиной смерти Тутанхамона стало именно падение с колесницы, поскольку грудная полость была продавлена и сломаны рёбра.

В массовой культуре

В художественной литературе 
 Перипетии перехода власти от Эхнатона до Хоремхеба описаны в трилогии  «Бури на Ниле».
 В романе «Тень фараона» автора Сантьяго Мората Тутанхамон пылко влюблён в свою мачеху Нефертити.
 Главный герой романа Дмитрия Мережковского «Рождение богов. Тутанкамон на Крите».
 Присутствует в романе Мика Валтари «Синухе, египтянин» (1945).
 Книга Клары Моисеевой «Дочь Эхнатона» (1967).
 Упоминается в романе Георгия Дмитриевича Гулиа «Фараон Эхнатон» (1968).

В кинематографе 
 1992 — История о гробнице Тутанхамона рассказывается в первой серии сериала «Хроники молодого Индианы Джонса».
 2007 — мультфильм «Принцесса солнца» (Франция).
 2003—2008 — мультипликационный сериал «Тутенштейн» (США)
 2015 — Канадо-американский мини-сериал из трёх эпизодов «Тут» основан на жизни египетского фараона Тутанхамона. Роль взрослого фараона исполнил актёр Эван Джогиа.
 2016 — История сотрудничества египтолога Говарда Картера и лорда Карнарвона, приведшая к открытию гробницы Тутанхамона, легла в основу сюжета мини-сериала «Тутанхамон».
 2019 — Телефильм «Тутанхамон. Вновь обнаруженные сокровища» (Toutankhamon, le trésor redécouvert). 98 мин. 2018, ARTE Франция. Режиссёр Фредерик Вильнер (Frédéric Wilner).

Примечания

Литература 
 Брукнер Карл. Золотой фараон / Пер. с нем. Ю. О. Бема и Н. А. Долдобановой. — М.: Молодая гвардия, 1967. — 200 с.: ил.
 
 Картер Говард. Гробница Тутанхамона / Пер. с англ. Ф. Л. Мендельсона и Д. Г. Редера. — М.: Изд-во восточной лит-ры, 1959. — 262.: ил.
 Кацнельсон И. С. Тутанхамон и сокровища его гробницы. — М.: Наука, Главная ред. восточной лит-ры, 1979. — Изд. 2-е. — 152 с.: ил. — Серия «По следам исчезнувших культур Востока».
 Керам К. Боги. Гробницы. Ученые. Роман археологии / Пер. с нем. А. С. Варшавского. — М.: Изд-во иностранной лит-ры, 1960. — 400 с.: ил.
 Косидовский Зенон. Когда солнце было богом / Пер. с пол. Н. М. Дубова. — М.: Наука, Главная ред. восточной лит-ры, 1968. — 346 с.: ил.
 О’Фаррелл Д. Великая мистификация. Загадки гробницы Тутанхамона. — Смоленск: Русич, 2010. — 320 с.: ил. — Серия «Историческая библиотека».
 Перепёлкин Ю. Я. Тайна золотого гроба. — М.: Наука, Главная редакция вост. лит-ры, 1969. — 176 с.: ил. — Серия «По следам исчезнувших культур Востока».
 Сильверберг Роберт. Приключения в археологии / Пер. с англ. Е. В. Лазаревой. — М.: Вече, 2007. — 384 с.: ил. — Серия «Великие тайны». — ISBN 978-5-9533-1924-9.
 СолкинВ.В. Тутанхамон. / Древний Египет. Энциклопедия. — , 2005
 
 
 
 JamesT.G.H. Tutankhamun. — Cairo, 2001.
 ReevesN. The Complete Tutankhamun. — London, 1990.

Ссылки 

 Тутанхамон — энциклопедическая статья с сайта Древний Египет
 Реставрационная стела Тутанхамона — перевод Ю. Я. Перепёлкина
 Кто убил Тутанхамона?
 Тутанхамон: фотографии 1922—1923 годов
 Сокровища фараона глазами первооткрывателей — раритетные фото времён открытия гробницы
 Загадки жизни и смерти Тутанхамона

Фараоны по алфавиту
Фараоны XVIII династии
Правители Африки XIV века до н. э.
Умершие от малярии
Коронованные дети
Амарнский период